Лабко́вский — фамилия.

 Лабковский, Михаил Александрович (род. 17 июня 1961) — российский психолог, юрист, теле- и радиоведущий.
 Лабковский, Наум Давыдович (1908—1989) — советский писатель, драматург, переводчик, поэт-песенник, автор многих популярных песен.
 Лабковский, Эдуард Максович (род. 1938) — советский и российский оперный и эстрадный певец, народный артист РСФСР.

См. также 
 Лобковский